Montclar (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montclar (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montclar (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Montclar – gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona, w Katalonii